Каждая сборная должна включить в свой состав 23 игрока. Список игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Три игрока в этом списке должны быть вратарями. Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (16 июня 2017 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Польша 
Итог: 4-е место в группе

Словакия

Швеция 
Итог: 3-е место в группе

Англия 
Итог: Поражениев полуфинале от Германии

Источник: УЕФА

Группа B

Португалия

Сербия

Испания

Македония

Группа C

Германия

Чехия 
Итог: 4-е место в группе

Источник: uefa.com

Дания

Италия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017